Charleroi-Sud – stacja kolejowa w Charleroi, w prowincji Hainaut, w Belgii. Znajduje się tu 6 peronów.

Stacje i przystanki kolejowe w prowincji Hainaut
Transport w Charleroi